Иван Потехин:
 Потехин, Иван Евгеньевич (род. 1981) — российский парафутболист.
 Потехин, Иван Изосимович (1903—1964) — советский африканист.
 Потехин, Иван Николаевич (1892—1961) — угличский краевед, художник и педагог.
 Потехин, Иван Павлович (1924—2005) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Потехин, Иван Прокофьевич (1826—1886) — русский военный врач.